Klementyna – imię żeńskie
 Clémentine – francusko-japoński serial animowany
 Clementine – księżycowa sonda kosmiczna
 Clementine – pierwszy reaktor plutonowy
 Clementine – program komputerowy do odtwarzania muzyki
 Clementine – tytuł piosenki, singel Marka Owena